Пушкарівська сільська рада — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Пушкарівська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район